Ексидія (Exidia) — рід грибів родини Exidiaceae. Назва вперше опублікована 1822 року.

Класифікація 
До роду Exidia відносять 132 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1822. Systema Mycologicum. 2:1-275 - P.210

Роди грибів
Агарикоміцети